Суперкубок Таджикистану з футболу 2020  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 квітня 2020 року між чемпіоном і володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол та віце-чемпіоном Таджикистану клубом Худжанд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті Федерації футболу Таджикистану
 Матч на transfermarkt

2020
Таджикистан
Квітень 2020
2020 у таджицькому спорті